"APB" es el nombre de dos videojuegos:

 A.P.B. (videojuego de 1987) es un videojuego desarrollado por Atari Games.
 APB: All Points Bulletin  (videojuego de 2010), también conocido como "APB: Reloaded", es un videojuego tipo MMO.

Siglas